«Cancelada» puede referirse a:
 Cancelada (congregación), congregación de canónicos.
 Cancelada (Estepona), pedanía española del municipio de Estepona, de la provincia de Málaga.
 Cancelada (La Coruña), aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.